Панайотіс Канеллопулос (; 13 грудня 1902 — 11 вересня 1986) — грецький науковець, філософ, член Афінської академії; політик, двічі обіймав посаду прем'єр-міністра Греції (1945 і 1967), одна з ключових постатей періоду Метаполітефсі.

Життєпис 
Народився 1902 року в Патрах. Вивчав право в Афінському, Гейдельберзькому та Мюнхенському університетах. Непересічний інтелектуал, Канеллопулос був автором численних робіт в галузі політики, права, соціології, філософії, історії. Його книга «Я народився 1402 року» здобула літературну премію Афінської академії.

Займав пост міністра оборони в уряді Цудероса у вигнанні під час Другої світової війни. В листопаді 1945 року обіймав посаду прем'єр-міністра упродовж місяця. Після війни став міністром реконструкції в уряді національної єдності під керівництвом Георгіоса Папандреу. Також служив на інших міністерських посадах в урядах Александроса Діомідіса, Константіноса Караманліса до 1967 року, коли вдруге очолив уряд.

З 9 липня 1961 року Панайотіс Канеллопулос як віце-прем'єр-міністр Греції в уряді Константіноса Караманліса і німецький віце-канцлер Людвіг Ерхард підписали протоколи Договору Греції про асоціацію з Європейською економічною спільнотою (ЄЕС). У церемонії підписання в Афінах взяли участь високопоставлені урядовці з шести країн: Німеччини, Франції, Італії, Бельгії, Люксембургу й Нідерландів, міністр економіки Аристидіс Протопападакіс, міністр закордонних справ Євангелос Авероф, прем'єр-міністр Константінос Караманліс. 1963 року Канеллопулос замінив Караманліса на посаді лідера Національного радикального союзу (ERE).

Панайотіс Канеллопулос став останнім демократично обраним прем'єр-міністром до державного перевороту чорних полковників 21 квітня 1967 року. Упродовж наступних семи років він утримувався під домашнім арештом. Під час демократичного процесу, відомого в сучасній історіографії як Метаполітефсі, Федон Гізікіс надав широкі повноваження Канеллопулосу для формування перехідного уряду. Як успішному політику йому пропонували посаду президента Греції, однак він відмовився. Після Метаполітефсі Канеллопулос поновив свою парламентську кар'єру вже як член партії Нова демократія.

Основні праці 

Поезія
 Ρυθμοί στα κύματα. Αθήνα, Τύποις Καλέργη & Σίας, 1920.
 Απλοί φθόγγοι σέ στίχους. Αθήναι, Εκδ.Πυρσός, 1938 (με το ψευδώνυμο Αίμος Αυρήλιος).
 Ο κύκλος των Σονέττων. Αθήνα, έκδοση των Φιλολογικών Χρονικών, 1945.
 Πικροδάφνες. Αθήνα, 1955.

Проза
 Η λυτρωμένη από το σόι που χάθηκε. Μόναχο, 1923.

Драматургія
 Όλιβερ Κρόμβελ• Βιογραφικό χρονικό σε πράξεις πέντε. Αθήναι, Εκδ. Ίκαρος, 1947.
 Ο Σταθμός• Ένα μονόπρακτο. Αθήνα, ανάτυπο από τη Νέα Ζωή, 1933.

Наукові праці з історії, філософії, соціології, права
 Η Κοινωνία των Εθνών. Αθήνα, 1926.
 Evolution und Fortschritt: Eine socialphilosophische Skizze. Athen, Sakellarios, 1926.
 Περί τών μεθόδων τής κοινωνιολογίας. Αθήναι, Τύποις Σακελλαρίου, 1926.
 Αι θρησκείαι ως προσδιοριστικοί παράγοντες των πολιτισμών. Αθήναι, Τύποις Μαντζεβελάκη, 1926.
 Περί της έννοιας του Διεθνούς Δικαίου από κριτικοφιλοσοφικής απόψεως. Αθήναι, Τυπ. Σακελλαρίου, 1926.
 Κοινωνική πρόοδος καί κοινωνική πολιτική. Αθήναι, Τυπ. Σακελλαρίου, 1927.
 Κοινωνιολογία των ιμπεριαλιστικών φαινομένων. Αθήναι, Τυπ. Σακελλαρίου, 1927.
 Περί κοινωνιολογίας ως επιστήμης. Αθήναι, Τυπ. Σακελλαρίου, 1928.
 Ιστορία και κριτική των κοινωνιολογικών θεωριών Α΄ (Auguste Comte και Herbert Spencer). Αθήναι, Τυπ. Σακελλαρίου, 1929.
 Κάρολος Μαρξ • Συμβολή εις την Ιστορίαν των Οικονομικών και Κοινωνικών Θεωριών. Αθήναι, Τυπ. Δημητράκου, 1931.
 Η κοινωνία της εποχής μας• Κριτική των συστατικών αυτής στοιχείων. Αθήναι, Τυπ. Παπαδογιάννη, 1932.
 Ιστορία και πρόοδος • Εισαγωγή εις την κοινωνιολογίαν της ιστορίας. Αθήναι, 1933.
 Ο άνθρωπος και αι κοινωνικαί αντιθέσεις. Αθήναι, 1934.
 Observations historiques sur l'idée de la société : une page de mythologie politique . Paris, Rivista di Sociologia, 1934
 Προβλήματα φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας της ιστορίας. Αθήναι, Εκδ. Κ. Σ. Παπαδογιάννη, 1936.
 Die Einsamkeit in ihrer «gemeinschaftlichen» und «gesellschaftlichen» Problematik . Leipzig, H. Buske, [1936]
 Griechischer Brief . Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1937 or 1938.
 Χαράλαμπος Τζωρτζόπουλος. Αθήναι, ανάτυπο από το Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών, 1939.
 Η Ελλάς και ο πόλεμος. 1942.
 Θα σας πω την αλήθεια. 1942.
 1935-1945 • Ένας απολογισμός. Αθήναι, 1945.
 Θα σας πω την αλήθεια (μια ιδεολογική πολιτική ομολογία). Αθήναι, 1945 (έκδοση Β’).
 Ο πόλεμος και το μέλλον• Διδάγματα και αιτήματα. Αθήνα, 1946.
 Εισαγωγή σε μια θεωρία της ιστορίας ως βάση του ενωτισμού. Αθήναι, έκδοσις της Εθνικής Ενωτικής Νεολαίας, 1947.
 [Nichtlateinische Schriftzeichen] 1. 1947.
 Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος Α΄-Β΄. Αθήναι, Εκδ. Αετός, 1941 και 1947 (η τελική μορφή του έργου εκδόθηκε ως εξής Πρώτο μέρος, τόμοι δύο, Από τον Αυγουστίνο στον Μιχαήλ Άγγελο, Αθήνα, 1966, Δεύτερο μέρος, τόμοι δύο, Από τον Λούθηρο στον Μπαχ, Αθήνα, 1968, Τρίτο μέρος, τόμοι τρεις, Από τον Βολταίρο στον Γκαίτε, Αθήνα, 1970, Τέταρτο μέρος, τόμοι δύο, Από τον Μπετόβεν στον Κητς, Αθήνα, 1974, Τέταρτο μέρος, τόμος ένας, Από τον Πούσκιν ως τον Σούμπερτ, Αθήνα, 1984).
 Ο Εικοστός αιώνας • Η πάλη μεταξύ ανθρωπισμού και απανθρωπίας. Αθήναι, 1951.
 Ο Χριστιανισμός και η εποχή μας• Από την Ιστορία στην αιωνιότητα. Αθήναι, Τύποις Πυρσός, 1952. Ascent to faith . Translated by Mary P. Gianos. New York : Exposition Press, [1966]. [περιέχει το 5ο, 7ο και 9ο κεφάλαιο, ξαναγραμμένα].
 Μεταφυσικής προλεγόμενα : Ο άνθρωπος — ο κόσμος — ο Θεός. Αθήναι, Τυπογρ. Αδελφών Γ. Ρόδη, 1955.
 Πέντε Αθηναϊκοί διάλογοι, 51 έως 529 μετά Χριστόν. Αθήναι, 1956. Fünf Athener Dialoge : Hellas und Christentum . [aus dem Griechischen Übertragen von Isidora Rosenthal-Kamarinea]. Olten, Freiburg i.B. : Walter, 1961.
 Το τέλος του Ζαρατούστρα. Αθήναι, Τυπογρ. Αφών Γ. Ρόδη, 1956.
 Γεννήθηκα στο 1402. Αθήναι, 1957.
 Hyperion und der neugriechische Geist: Dichtung und Wahrheit im heutigen Griechenland. Frankenau, Siebenberg, 1959.
 Ποίηση καί αλήθεια στή νεοελληνική ζωή, Αθήναι, Εκδ. Εστία, 1959.
 Mistra : das byzantinische Pompeji. München, Knorr & Hirth, 1962. Mistra, the Byzantine Pompeii. translated from the original German edition by Charlotte Dixon. Munich, Knorr & Hirth, [1963].
 Από τον Μαραθώνα στην Πύδνα και ως την καταστροφή της Κορίνθου Α΄-Γ΄. Αθήναι, 1963 (και έκδοση β΄ με τίτλο Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα, 1982).
 Τα χρόνια του μεγάλου πολέμου 1939—1945. Αθήνα, 1964.
 Υποθήκαι προς τους νέους. Αθήνα, 1964.
 Athen. München, Knorr & Hirth, 1964. Athènes. München, Knorr & Hirth, 1964. Athens. München, Knorr & Hirth, 1964
 Ο λόγος του αρχηγού της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως του κ.Παναγιώτη Κανελλόπουλου προς τον λαόν των Αθηνών. Αθήναι, 1965.
 Η Ελλάς εν όψει του μέλλοντος της ανθρωπότητος• Ομιλία γενομένη κατά την συνεστίασιν των μελών της Εθνικής Ενώσεως Δικηγόρων. Αθήναι, 1966.
 The living heritage of greek antiquity = L'héritage vivant de l'antiquité grecque. European Cultural Foundation. La Haye, Mouton, 1967.
 Five men — five centuries : essays on Solon, Sophocles, Dion, Cydias and Diaios. [translated from the Greek MS by Philip Sherrard]. London, Weidenfeld & Nicolson, 1971.
 Ιστορικά δοκίμια. Αθήνα, 1975.
 Ημερολόγιο • 31 Μαρτίου 1942 — 4 Ιανουαρίου 1945. Αθήνα, Εκδ. Κέδρος, 1977.
 Δοκίμια και άλλα κείμενα σαρανταπέντε ετών, 1935—1980. Θεσσαλονίκη, Εκδ. Εγνατία, 1980.
 Heidelberg, ο χρυσός κρίκος του πνευματικού δεσμού μας. Αθήνα, 1980.
 Λόρδος Βύρων: Η ζωή καί τό έργο του. Αθήνα, Εκδ. Γιαλλελής, 1983.
 Ναπολέων Βοναπάρτης, Αθήνα, Εκδ. Γιαλλελής, 1983.
 Η Γαλλική Επανάσταση, Αθήνα, Εκδ. Γιαλλελής, 1983.
 Η ζωή μου (αφήγηση στη Νινέττα Κουτράρου-Ρασσιά). Αθήνα, 1985.

Переклади
 Υποστασιακή Φιλοσοφία• Τρεις ομιλίες του Karl Jaspers• Μεταφραστής Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Αθήνα, 1938.

Посмертні публікації
 Κείμενα Παναγιώτη Κανελλόπουλου από τον Αγώνα του εναντίον της Δικτατορίας 1967—1974• Επιμέλεια Διονύσης Αλικανιώτης. Αθήνα, έκδοση της Εταιρείας Φίλων του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 1987.
 Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, πέμπτο μέρος, τόμος 11 • Από τον Πούσκιν ως τον Καρλ Μαρξ (από τα χειρόγραφά του). Αθήνα, Εκδ. Γιαλλελής, 1989.
 Ομιλίες στην Ακαδημία Αθηνών • επιμέλεια Ν.Π. Σοϊλεντάκης. Αθήνα, Εκδ. Γιαλλελής, 1989.
 Επιστολές στους προγόνους μου • πρόλογος Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου. Αθήνα, 1990.
 Άπαντα κοινωνιολογικά Α΄-Ε΄ • επιμέλεια Μελέτης Η. Μελετόπουλος. Αθήνα, 1992—1996.
 Πώς εφθάσαμεν στην 21η Απριλίου 1967• 1940—1944 Εθνική Αντίσταση. Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1997.
 Άπαντα κοινωνιολογικά Β΄• Επιμέλεια Μελέτης Μελετόπουλος. Αθήνα, Εκδ. Γιαλλελής, 1993

Примітки

Література 
 Μπεκίρης Βασίλης, Ο πολιτικός Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Αθήνα, Εκδ.Νέα Σύνορα, 1999 ISBN 960-14-0109-1
 Τσάτσος Κωνσταντίνος, Θέσεις για τον Παν. Κανελλόπουλο τιμή στα ογδοντάχρονα του, Μεταμόρφωση Αττικής, Εκδ.Ευθύνη, 1982
 Περιοδικό Νέα Εστία, Αφιέρωμα στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, 1902—1986, Αθήνα, Εκδ.Νέα Εστία, 1996
 Τζαμαλίκος Τάκης, Μνήμη Παναγιώτη Κανελλοπούλου: ομιλίες, μελέτες, κείμενα, Αθήνα, Εκδ.Γιαλλελής, 1988
 Αρτεμάκης Στέλιος, Παναγιώτης Κανελλόπουλος: συνομιλίες και μελετήματα, Αθήναι, Εκδ.Εστία, 1979

Грецькі філософи
Грецькі письменники
Члени Афінської академії
Люди на марках
Віцепрем'єр-міністри Греції